Australian Open 2017 – gra podwójna dziewcząt – zawody deblowe dziewcząt, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 22–27 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2017
Australian Open – gra podwójna dziewcząt